Beira-Rio (ou Beira Rio) pode ser:

 Estádio Beira-Rio, pertencente ao Sport Club Internacional

Localidades
 Beira-Rio (Magé), bairro
 Beira Rio (Fundão), bairro
 Jardim Beira-Rio, bairro em Resente (Rio de Janeiro)

Outros
 Beira-Rio da Nova Guará, escola de samba de Guaratinguetá.
 Calçados Beira-Rio, empresa
 TV Beira Rio

Ver também 
 

Desambiguação